Charles Lindbergh – amerykański lotnik
 Lindbergh – krater księżycowy

Zobacz też 
 Lindberg